Департамент Хуарес-Сельман  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Ла-Карлота.

История 
Департамент был выделен в 1888 году из департамента Рио-Куарто. Назван в честь Мигеля Хуареса Сельмана — бывшего губернатора провинции Кордова, который как раз в это время был президентом Аргентины.

География 
Департамент расположен на юге провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Терсеро-Арриба
на северо-востоке — с департаментом Хенераль-Сан-Мартин
на востоке — с департаментом Уньон
на юге — с департаментом Пресиденте-Роке-Саенс-Пенья
на западе — с департаментом Рио-Куарто

Административное деление

Муниципалитеты
Ла-Карлота
Алехандро-Рока
Бенголеа
Карнерильо
Чаррас
Хенераль-Кабрера
Хенераль-Дееса
Уанчильяс
Лос-Сиснес
Олаета
Редуксьон
Санта-Эуфемия
Укача

Коммуны
Асунта
Эль-Растереадор
Пачеко-де-Мело
Пасо-дель-Дурасно

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова